

Persone

Cinema e televisione 
 Angus McLaren (1988) – attore australiano
 Bill McLaren, propr. William Pollock McLaren (1923-2010) – conduttore radiofonico e conduttore televisivo britannico
 Brandon Jay McLaren (1981) – attore australiano
 Morag McLaren (1957) – attrice teatrale, soprano e insegnante scozzese
 Norman McLaren (1914-1987) – regista scozzese

Letteratura 
 Peter McLaren (1947) – saggista canadese

Musica 
 Malcolm McLaren (1946-2010) – produttore discografico e cantante britannico

Religione 
 Brian McLaren (1956) – leader religioso statunitense

Scienza 
 Anne McLaren (1927-2007) – genetista britannica
 Digby McLaren (1919-2004) – geologa e paleontologa canadese

Politica 
 Peter McLaren (1934-2010) – diplomatico britannico

Sport 
 Alan McLaren (1971) – calciatore scozzese
 Andy McLaren (1973) – calciatore scozzese
 Bill McLaren (1923-2010) – conduttore televisivo e radiofonico sportivo britannico
 Bruce McLaren (1937-1970) – pilota automobilistico neozelandese
 John McLaren (1951) – allenatore di baseball statunitense
 Kyle McLaren (1977) – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Paulinho McLaren, propr. Paulo César Vieira Rosa (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Ryan McLaren (1983) – crickettista sudafricano
 Steve McClaren (1961) – allenatore di calcio britannico
 Timothy McLaren (1956) – vogatore australiano
 Wayne McLaren (1940-1992) – stunt-man, modello e attore statunitense

Altro 
 Lucky Diamond Rich (Gregory Paul McLaren) (1971) – uomo con il maggior numero di tatuaggi al mondo

Altro 
 McLaren – Scuderia di formula 1 appartenente alla holding britannica McLaren Group
 McLaren Automotive – Casa automobilistica inglese
 McLaren – Film documentario sul pilota Bruce McLaren del 2017